Roadshow steht für:
 eine Präsentation
 eine Tournee
 den Konzern Village Roadshow